Essex steht für:

 Essex, eine Grafschaft in England
 Königreich Essex, ein frühenglisches Königreich
 University of Essex in Colchester
 Essex (Computerspiel), ein Textadventure von Synapse Software
 The Essex, US-amerikanische Gesangsgruppe

Schiffe:
 Essex (Schiff), ein Walfangschiff
 HMS Essex, mehrere Schiffe der britischen Marine
 USS Essex, mehrere Schiffe der US-Marine
 Essex-Klasse (1760), Klasse von Linienschiffen der britischen Marine
 Essex-Klasse (1942), Klasse von Flugzeugträgern der amerikanischen Marine

Unternehmen und Marken:
 Essex pharma, deutsches Tochterunternehmen von Schering-Plough
 eine Flügel- und Klaviermarke der Firma Steinway & Sons, siehe Steinway & Sons#Marken
 Essex Proto Conversions, britischer Automobilhersteller
 Essex (Automarke), Markenname des US-amerikanischen Automobilherstellers Hudson
 Essex Automobile Company, ehemaliger US-amerikanischer Automobilhersteller
 Essex Motor Car Company, ehemaliger US-amerikanischer Automobilhersteller

Essex ist der Familienname folgender Personen:
 David Essex (* 1947), britischer Sänger und Schauspieler
 Harry Essex (1910–1997), US-amerikanischer Drehbuchautor und Regisseur
 Max Essex (* 1939), US-amerikanischer Virologe und HIV-Forscher
sowie der Titel von:
 Geoffrey FitzGeoffrey de Mandeville, 2. Earl of Essex (um 1191–1216), Earl of Essex und Earl of Gloucester
 William FitzGeoffrey de Mandeville, 3. Earl of Essex († 1227), englischer Adliger und Rebell
 Robert Devereux, 2. Earl of Essex (1565–1601), englischer Politiker und Feldherr

Essex ist der Vorname folgender Person:
 Essex Scott (≈1922–1960), US-amerikanischer R&B-Sänger

Essex ist der Name folgender geographischer Objekte

in Kanada:
 Essex (Ontario), Stadt mit Verwaltungssitz

in den Vereinigten Staaten:
 Essex (Connecticut)
 Essex (Illinois)
 Essex (Iowa)
 Essex (Kalifornien)
 Essex (Maryland)
 Essex (Massachusetts)
 Essex (Mississippi)
 Essex (Missouri)
 Essex (Montana)
 Essex (New York)
 Essex (North Carolina)
 Essex (North Dakota)
 Essex (Ohio)
 Essex (Vermont)
 Essex (Washington)
 Essex Falls (Massachusetts)
 Essex Fells (New Jersey)
 Essex Junction (Vermont)
 Essex Meadows (Virginia)

Siehe auch:
 Earl of Essex, erblicher britischer Adelstitel
 Essex County
 Essex Township
 Essex Village
 Essex Point, Landspitze im Nordosten der Byers-Halbinsel am westlichen Ende der Livingston-Insel im Archipel der Südlichen Shetlandinseln